Comitatul Middlesex () se poate referi la unul din următoarele comitate.

Anglia 
 Middlesex, comitatul original al cărui nume a fost ulterior diseminat

Canada  
 Comitatul Middlesex, provincia Ontario -- (Categorie și format)

Jamaica  
 Comitatul Middlesex, Jamaica

Statele Unite  
 Comitatul  Middlesex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul  Middlesex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul  Middlesex, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul  Middlesex, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Middlesex (dezambiguizare)